Jan Křtitel může být:

 Jan Křtitel – prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěních evangelií

jiné osoby
 Jan Křtitel Civalli – katolický duchovní a biskup
 Jan Křtitel Cžižek – první český geolog
 Jan Křtitel Erna – moravský zedník a stavitel
 Jan Křtitel Václav Kalivoda – český houslista a hudební skladatel
 Jan Křtitel Krumpholtz – český harfeník a hudební skladatel
 Jan Křtitel Kuchař – český varhaník, čembalista a hudební skladatel
 Jan Křtitel Lachenbauer – český duchovní a biskup
 Jan Křtitel Mazzucconi – italský duchovní a misionář
 Jan Křtitel Jiří Neruda – český houslista a hudební skladatel
 Jan Křtitel Kašpar Palacký – český geograf, politik a pedagog
 Jan Křtitel Piperger – kat
 Jan Křtitel de la Salle – francouzský světec, duchovní a pedagog
 Jan Křtitel Tomášek – český hudební skladatel a pedagog
 Jan Křtitel Vaňhal – český hudební skladatel
 Jan Křtitel Vlček – český duchovní, skladatel, spisovatel a překladatel

jiný význam
 Zvon Jan Křtitel – zvon z katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě